Mosquée Assalam (ou As Salam ou Essalam ou Es-Salam) est le nom à plusieurs mosquée notamment : 
 la mosquée As Salam de Mulhouse
 la mosquée Assalam de Nantes

Voir aussi 
 Liste de mosquées de France